Agios Eleftherios (von griechisch Άγιος Ελευθέριος „Heiliger Eleftherios“) steht für:

geografische Objekte:

 Agios Eleftherios (Argostoli), unbewohnter Ort im Gemeindebezirk Omala von Argostoli, Griechenland
 Agios Eleftherios (Berg), höchste Erhebung der Insel Folegandros, Griechenland
 Agios Eleftherios (Latsia), Ortsteil von Latsia, Bezirk Nikosia, Zypern

Kapellen und Kirchen:

 Agios Eleftherios Kapelle, Kapelle in Salamina, Griechenland
 Agios Eleftherios Kirche (Ia), Kirche in Ia auf Thira, Griechenland
 Agios Eleftherios Kirche (Ios), Kirche auf der Insel Ios, Griechenland
 Agios Eleftherios Kirche (Latsia), Kirche in Latsia, Bezirk Nikosia, Zypern
 Agios Eleftherios Kirche (Mouttagiaka), Kirche in Mouttagiaka, Bezirk Limassol, Zypern
 Agios Eleftherios Kirche (Santorin), Kirche auf Santorin, Griechenland

Siehe auch:

 Eleftherios